Lisa Berkani, née en 1997, joueuse française de basket-ball ;
 Mohammed El Berkani, né en 1982, footballeur néerlando-marocain.